Street Racer  – film statunitense del 2008 diretto da Teo Konuralp
 Street Racer  – videogioco del 1978 per Atari 2600
 Street Racer  – videogioco per varie piattaforme pubblicato tra il 1994 e il 1997